Thomas Frey est un skieur alpin français, né le  à Colmar.

Biographie
Il est engagé sur des courses officielles de la FIS depuis 1999.

Il débute en Coupe du monde en  à Adelboden. Il marque son premier point en à Beaver Creek en  (). Il obtient ses meilleurs résultats lors de la saison 2010-2011 et notamment à Hinterstoder où il est  du slalom géant et  du super G.

Aux Championnats du monde 2011, il se classe  du slalom géant et  du super G.

Il remporte deux victoires en Coupe d'Europe en 2011 et 2012.

Palmarès

Coupe du monde
Meilleur classement général :  en 2011.
Meilleur classement en slalom géant :  en 2011.
Meilleur classement en super G :  en 2011.

Championnats de France

Elite

 Vice-Champion de France de Super G en 2006 et 2007
 3ème aux championnats de France de Slalom Géant en 2009

Jeunes

Champion de France Junior de slalom géant en 2004

Références

Liens externes
 
 

Naissance en novembre 1984
Naissance à Colmar
Skieur alpin français